Гёсниц:

 Гёсниц — город в Германии, в земле Тюрингия.
 Гёсниц — коммуна (нем. Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Штирия.